Майский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование:

Белоруссия 
 Майский сельсовет — сельсовет в Жлобинском районе Гомельской области.

Россия 
 Майский сельсовет — Адыгея, Кошехабльский район.
 Майский сельсовет — Республика Алтай, Турочакский район.
 Майский сельсовет — Амурская область, Мазановский район.
 Майский сельсовет — Алтайский край, Бурлинский район.
 Майский сельсовет — Алтайский край, Романовский район.
 Майский сельсовет — Башкортостан, Иглинский район.
 Майский сельсовет — Белгородская область, Белгородский район.
 Майский сельсовет — Бурятия, Курумканский район.
 Майский сельсовет — Владимирская область, Александровский район.
 Майский сельсовет — Иркутская область, Осинский район.
 Майский сельсовет — Калининградская область, Гусевский район.
 Майский сельсовет — Камчатский край, Усть-Камчатский район.
 Майский сельсовет — Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.
 Майский сельсовет — Кировская область, Мурашинский район.
 Майский сельсовет — Красноярский край, Енисейский район.
 Майский сельсовет — Красноярский край, Идринский район.
 Майский сельсовет — Курганская область, Каргапольский район.
 Майский сельсовет — Марий Эл, Килемарский район.
 Майский сельсовет — Московская область, Пушкинский (1929—1954, 1962—1963, 1965—1994) и Мытищинский (1963—1965) районы
 Майский сельсовет — Новосибирская область, Черепановский район.
 Майский сельсовет — Новосибирская область, Черепановский район.
 Майский сельсовет — Оренбургская область, Адамовский район.
 Майский сельсовет — Пензенская область, Малосердобинский район.
 Майский сельсовет — Самарская область, Пестравский район.
 Майский сельсовет — Саратовская область, Самойловский район.
 Майский сельсовет — Северная Осетия, Пригородный район.
 Майский сельсовет — Томская область, Каргасокский район.
 Майский сельсовет — Тульская область, Киреевский район.
 Майский сельсовет — Тюменская область, Абатский район.
 Майский сельсовет — Тюменская область, Сладковский район.
 Майский сельсовет — Якутия, Амгинский район.

Крым 
 Майский сельский совет — Джанкойский район.

См. также 
 Майское сельское поселение